Hrvatski otoci:
 Golić (Bisaga), u Kornatima, 11.051 m2
 Golić (Mljet), uz južnu obalu Mljeta, 1.387 2